Tom Newman  peut correspondre à :

 Tom Newman (1894–1943), joueur anglais de billard et de snooker ;
 Tom Newman (1943-), musicien et producteur anglais;
Tom Newman (fl. 1985), chercheur en nanotechnologies ;
 Tom Newman, (1973-), artiste techno originaire de Détroit (Michigan) ;
 Thomas Newman (1955-), compositeur et chef d'orchestre américain ;
 T. S. Newman, ancien maire d'Ashland (Kentucky).